Осна́ч — старовинна назва річкового лоцмана у слов'янських мовах.
 Осначі — старовинний україноруський козацький рід.
 Оснач Василь Павлович (нар. 1930, Київ) — український радянський державний і громадський діяч.
 Оснач Михайло Васильович — український дипломат. Генеральний консул України в Единбурзі (з 2010).
 Оснач Оксана Василівна — українська художниця, член Національної Спілки художників України.

Див. також 
 Осначі — назва кількох населених пунктів в Україні і Росії.